Personen
 Luke Doerner (1979), Australische hockeyer
 Max Doerner (1870-1939), Duitse kunstschilder en professor

Overig
 Doerner Institut, Duits instituut voor het restaureren en conserveren van schilderijen

Zie ook 
 Dorner (doorverwijspagina)